Hudi Graben je lahko:

Hudi Graben, naselje v občini Tržič
Hudi graben, potok na Gorenjskem, pritok potoka Lešanjščica in nadalje potoka Peračica